RMS Mauretania (1906)
 RMS Mauretania (1938)